Matcherna i Grupp D i Världsmästerskapet i fotboll 2006 pågick från 11 till 21 juni 2006. I gruppen spelade Angola, Iran, Mexiko och Portugal.

Vinnaren av denna grupp, Portugal , mötte tvåan Nederländerna från Grupp C i åttondelsfinalen, och tvåan från denna grupp, Mexiko, mötte vinnaren Argentina från Grupp C i åttondelsfinalen.

Tabell

Mexiko mot Iran

Angola mot Portugal

Mexiko mot Angola

Portugal mot Iran

Portugal mot Mexiko

Iran mot Angola

Externa länkar 
 

Grupp D
Sportevenemang i Nürnberg
Sportevenemang i Köln
Sportevenemang i Hannover
Sportevenemang i Frankfurt am Main
Sportevenemang i Gelsenkirchen
Sportevenemang i Leipzig
Nürnberg under 2000-talet
Köln under 2000-talet
Frankfurt am Main under 2000-talet
Dortmund under 2000-talet
Gelsenkirchen under 2000-talet
Hannover under 2000-talet